

Patronymes 
Bezobrazov (masculin ; ) ou Bezobrazova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Mikhaïlovitch Bezobrazov (1855-1931), homme d'État russe, partisan de la politique agressive de la Russie en Extrême-Orient.
 , (1862-après 1917), chancelier russe ;
 Maria Bezobrazova (1857-1914), philosophe et féministe russe première femme docteur en philosophie en Russie ;
  (1859-1918), historien, publiciste et romancier russe ;
 Piotr Alexeïevitch Bezobrazov (1845-1906), vice-amiral de la marine impériale russe ;
  (1828-1889), académicien, économiste et sénateur.

Patronyme russe